Вячесла́в Ники́форов:
 Никифоров, Вячеслав Александрович (род. 1942) — актёр и режиссёр кино и телевидения.
 Никифоров, Вячеслав Васильевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Никифоров, Вячеслав Владимирович (род. 1966) — советский и российский футболист.